Trimley Lower Street
 Trimley St John
 Trimley St. Martin
 Trimley Marshes
 Trimley St. Mary
 Station Trimley